Saturday Night ou Saturday Nite pode ser:

Filme e teatro
 Saturday Night (1922), filme de 1922 dirigido por Cecil B. DeMille
 Saturday Night (1957), filme jugoslavo dirigido por Vladimir Pogačić
 Saturday Night (2000), filme australiano estrelado por Alison Whyte
 Saturday Night (2006), filme paquistanês
 Saturday Night (musical)
 Saturday Night, um curta-metragem de 1975 dirigido por James Benning

Música

Álbuns
 Saturday Night (álbum de The Bear Quartet), 2005
 Saturday Night (álbum de Zhané), 1997
 Saturday Night! – The Album, por Schoolly D, 1986
 Saturday Night, por Black Lace, 1995

Canções
 Saturday Night (canção de Bay City Rollers), 1973
 Saturday Night (canção de Cold Chisel), 1984
 Saturday Night (canção de Jessica Mauboy), 2010
 Saturday Night (canção de Lonestar), 1999
 Saturday Night (canção de Sandi Thomg), 2008
 Saturday Night (canção de Suede), 1997
 Saturday Night (canção de The Underdog Project), 2002
 Saturday Night (canção de Whigfield), 1994
 Saturday Night (canção de The Misfits)
 Saturday Nite (canção), por Earth, Wind & Fire
 "Saturday Night (Is the Loneliest Night of the Week)", 1944
 "Another Saturday Night"

Periódicos
 Saturday Night (revista), Canadá
Saturday Night Magazine (EUA)
 Ireland's Saturday Night

Televisão
 WCW Saturday Night
 Saturday Night Live
 Saturday Night Live (Reino Unido)
 Saturday Night Live with Howard Cosell
 Saturday Night (série de comédia da BBC)

Ver também
 "It's Saturday Night", por The Proclaimers de Sunshine on Leith

Desambiguação